Diego de Muros puede referirse a:

Diego de Muros I (1405–1492), Obispo de Tuy-Vigo, y de Ciudad Rodrigo (s. XV);
Diego de Muros II (?–1506), Obispo de Canarias (s. XV);
Diego de Muros III (1450–1525), Deán de Santiago de Compostela, y Obispo de Mondoñedo y de Oviedo (s. XVI).